Pensacola (Flórida) - cidade no estado da Flórida, Estados Unidos.
Cerco de Pensacola (1781)
Batalha de Pensacola (1814)
Pensacola (Oklahoma) - localidade no estado de Oklahoma, Estados Unidos.
West Pensacola - cidade no estado da Flórida, Estados Unidos.
Montes Pensacola -  cordilheira do continente antártico.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos